Борац ():

 Борац (футбольний клуб, Баня-Лука)
 Борац (гандбольний клуб, Баня-Лука)
 Борац (волейбольний клуб, Баня-Лука)
 Борац (футбольний клуб, Чачак)